Аллахабад — название ряда индийских топонимов:

 Праяградж — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Праяградж — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.